Cedar (anglais pour Cèdre) peut désigner :

Toponyme

Canada  

 Cedar (Colombie-Britannique)

États-Unis  

 Cedar (Arizona)
 Cedar (Indiana)
 Cedar (Iowa)
 Cedar (Kansas)
 Cedar (Michigan)
 Cedar (Minnesota)
 Cedar City, Utah
 Cedar (Wisconsin)

Hydronyme 

 Le Cedar, rivière américaine coulant dans les États du Minnesota et de l'Iowa.